Menace II Society, uno degli pseudonimi di Angerfist, produttore musicale
Nella giungla di cemento (titolo originale Menace II Society), film del 1993